Trial kan syfta på:

 Trial (numerus) – ett grammatiskt numerus
 Trial (mc) – en motorcykelsport
 Biltrial – en ganska liten bilsport i Sverige
 Cykeltrial – en relativt liten mountainbike-sport